El nombre de Manuel Campos puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Campos Espinosa (nacido en 1950). Futbolista español.
 Manuel Campos Sánchez (nacido en 1958). Fiscal y político español.
 Manuel Campos (nacido en 1979). Deportista costarricense de la especialidad de halterofilia que fue campeón de Centroamérica y del Caribe en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe.
 Manuel Jorge Campos (1847-1908). General argentino.